В список включены исторические, легендарные или же вымышленные мечи, которые имеют имя собственное или получили прозвище благодаря своим уникальным характеристикам (как, например, «Меч в камне» из артуровского цикла легенд или  «Огненный меч» из Библии).

Некоторые из перечисленных клинков — национальные сокровища различных государств, экспонируемые в музеях, но большинство стало неодушевлёнными персонажами мировой литературы.

Характеристика

Исторические мечи Европы

Коронационные мечи 

 Государственный меч Российской империи — коронационная регалия Российской империи (Оружейная палата).
 Драгоценный жертвенный меч (Jewelled Sword of Offering) — коронационный меч английских королей, изготовлен в 1820 г.
 Имперский меч () — коронационный меч императоров священной Римской империи, так же известен как меч святого Маврикия (один из двух с таким названием, второй в Турине).
 Меч милосердия () — тупой меч Эдуарда Исповедника, символ милосердия, который и сегодня торжественно носят в процессиях во время коронации британских королей. По легенде, его остриё было обломано ангелом, чтобы не допустить противоправного убийства. Такой тип церемониальных мечей носит название Куртана (Curtana), от латинского curtus, укороченный.
 Щербец, коронационный меч королей польских.
 Жуайёз (, «радостный») — коронационный меч французских королей, принадлежавший по легенде Карлу Великому. На самом деле изготовлен намного позднее эпохи Карла. В настоящий момент экспонируется в Лувре.

Мечи монархов и святых 

 Грус — меч Болеслава III Кривоустого.
 Меч святого Маврикия — хранится в Турине, по легенде принадлежал святому.
 Лобера (Lobera) — меч кастильского короля Фернандо III (1199—1252), причисленного католической церковью к лику святых. Находится в Севильском кафедральном соборе, где похоронен и сам монарх.
 Меч св. Бориса — князь Андрей Боголюбский вывез из Киева в 1155 году вместе с иконой Владимирской Богоматери. После смерти Андрея меч хранился в одной из церквей г. Владимира.
 Меч князя Довмонта, которым его благословил на битву с Тевтонским орденом игумен Исидор в 1272 году, как святыня, хранится во Пскове. Там же хранится меч Всеволода Мстиславича — оба клинка были «оберегами» города.
 Меч святого Петра — хранимый в музее архидиоцеза (Познань) меч (точнее, однолезвийный фальшион), который отождествляется с мечом, которым согласно Евангелиям апостол Пётр отсёк ухо рабу Малху.

Другие 

 Меч Сталинграда — вручен в 1943 году Председателю СНК СССР и секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину в знак восхищения британского народа подвигом защитников Сталинграда.
 Тисона, или Тизона () — меч Эль Сида, национальное сокровище Испании. Знаменит по «Песне о моём Сиде», в соответствии с которой был взят Сидом в качестве трофея у убитого им мавританского короля Букара. Меч, считающийся Тизоной, экспонируется в соборе города Бургос, рядом с могилой Сида.
 Колада — второй меч Эль Сида, менее знаменитый клинок. В соответствии с «Песней о моём Сиде», добыт Сидом у графа Беренгера Рамона Братоубийцы.

Легендарные и вымышленные мечи мирового эпоса

Мечи разных народов 
 Аскалон (Ascalon) — меч Св. Георгия (по средневековым легендам).
 Иштен Кардъя (Az Isten Kardja, «Меч Бога Войны (Марса)») — оружие Аттилы (по Иордану, средневековым легендам).
 Азот (Azoth) — магический меч Парацельса (по средневековым легендам). Азот — это имя демона, заключённого в кристалл, использованный в эфесе этого оружия.
 Дамоклов меч
 Бжейкуа-Бжашла (, «получёрный-полуседой») — меч Цвицва, героя абхазского нартовского эпоса.
 Меч-кладенец — меч Святогора и Ильи Муромца (в русском фольклоре).
 Фэнэс (слово-оборотень, при чтении наоборот читается как «Сэнэф» — с адыгского переводится как «светлый меч») - меч Хымыщыко Пэтэрэза (адыг. Хъымыщыкъо Пэтэрэз), героя адыгского нартского эпоса.
 Финист — ещё один вариант названия меча Святогора
 Пламенный меч (пламенеющий) — принадлежит ангелу (херувиму), поставленному сторожить Эдем после изгнания оттуда Адама и Евы (в Книге Бытия (3:24)).
 Хрисаор — золотой меч королевы феи, символ высшего одухотворения, принадлежал Артегалу (Artegal). Другой меч из «Королевы Фей» — Сангламор (Sanglamore) — принадлежал Браггадоккио (Braggadochio). Меч короля Артура в этой поэме зовётся Morddure (Эдмунд Спенсер, «Королева Фей»).
 Вострый меч (Vorpal Sword, он же Стрижающий Меч) — оружие убийства Бармаглота (Льюис Кэррол). Название употреблено в «Сонной лощине» для меча Всадника-без-головы, а также в «Хрониках Амбера» американского писателя Роджера Желязны.
 Тур Кэцакин (Tur Ketsakin) (Թուր-Կէծակին ()) — «Меч-Молния» из армянского эпоса «Давид Сасунский».

Мечи в британском мифе 
 Кроцеа Морс (Crocea Mors, «Желтая смерть») — меч Юлия Цезаря согласно Гальфриду Монмутскому (в Британском мифе).
 Меч Грааля (The Grail Sword) — сломанный меч, соединенный сэром Персивалем, в котором все равно осталась трещина.
  Меч в камне — дважды встречается в легендах Артуровского цикла.
 Меч, который юный Артур извлёк из каменной глыбы, доказав тем самым своё право на трон. Встречается вариант его имени — Кларент (Clarent). Не путать с Экскалибуром (см. ниже), вторым мечом Артура, полученным им из рук Владычицы Озера.
 Меч, вложенный в глыбу красного мрамора, которая приплыла по воде в замок Камелот. Согласно надписи на рукояти, извлечь его мог лишь тот, кто станет славнейшим на свете рыцарем. Из всех рыцарей Круглого Стола вынуть меч смог только юный Галахад. Именно ему было суждено впоследствии найти Святой Грааль и стать его хранителем.
 Филиппа — меч Марка Антония (в поздней англ. литературе, в частности «Антоний и Клеопатра» Шекспира).
 Экскалибур, Калибурн — меч короля Артура. Его ножны останавливали кровотечение.

Кельтские мечи 
 Бегаллта (Begallta, «Маленькая Фурия») — меч  (). Его второй меч:
 Нораллтах (Nóralltach, «Большая Фурия»). Эти мечи ему вручает владыка моря Мананнан Мак Лир, чтобы он смог противостоять Финну Мак-Кумхайлу.
 Дирнуин (Dyrnwyn) — меч короля Стратклайда Ридерха (), горевший огнём, но не оставлявший ожогов.
 Каладболг — меч Фергуса. В первоначальных версиях мифа использовался Кухулином. Отождествляется с Экскалибуром более позднего времени. Обладал достаточной силой, чтобы срезать три холма. Другой меч Фергуса назывался Леохайн (Leochain).
 Калад-колг (Calad-colg) — отождествляющийся с предыдущим, а также с Экскалибуром, меч Огмы в битве при Маг Туиред. Также — Кухулина. Выкован феями.
 Клив-Солаш, Claíomh Solais (Claidheamh Soluis, «Меч Солнца, Меч Света») (меч Нуаду) — меч легендарного короля Ирландии Нуаду Серебряная Рука, представителя племен Богини Дану, который невозможно было отразить. Одно из 4 сокровищ племен богини Дану. Также отождествлялся с более поздним Экскалибуром.
 Круайдин Крепкоголовый (Круадин) — меч Кухулина. Говорящий и поющий. Другой поющий меч принадлежал Конаире Мору (Conaire Mor).
 Лейте — другой меч Фергуса, светился радугой, когда его заносили для удара.
 Орна — меч Тетры, короля фоморов, который нашёл воитель Огма в битве при Маг Туиред. Разговаривал.
 Фрегарах (Fragarach, Frecraid, Freagarthach, «Отвечающий») — меч ирландского владыки моря Мананнана и бога Луга, который мог разрубить любой доспех.

Скандинавские и германские мечи 
 Адельринг (Adelring) — меч, фигурирующий в нескольких датских балладах. Его нашёл Дидерик (Diderik) в логове дракона. Также это имя меча Сиворда Снаренсвенда (Sivord Snarensvend), одолженного его братом (зятем) Хаагеном (Haagen), в «Sivord and Brynhild». Также это меч, который дала Свендалю (Svendal, Svedal, Svennendal) его мать, разговаривая с ним из могилы. Под именем Aaddellring фигурирует как оружие, о котором мечтал клеветник Раффеунгаард (Raffeuengaard), но обвиненная леди Гунер (Guner), жена герцога Хендрика, дала его Мемерингу, который сразился за неё. Обвинитель взял на поединок меч Судвинд (Sudwynd), но все равно проиграл. И, наконец, меч Гралвера, победителя драконов, в «Gralver kongesøn».

 Ангурва, Энгервадель (Angurva, Angurvadel, Angurvadil, Angurvddel)  — меч Фритьофа (Фритиора). Украшен магическими рунами, которые ярко разгорались в дни войны и тухли в мирное время. («»).
 Атвейг — пел от счастья, когда его вынимали из ножен (вариант: пел перед битвой во имя Христа), но с него стекали капли крови от горя, если бой шёл вдалеке.
 Бальмунг — меч Зигфрида (по «Песне о Нибелунгах»). В «Эдде» у Сигурда меч называется Грам, в вагнеровском цикле — Нотунг (Nothung), также иногда отождествляется с Мимунгом (Mimung). Бальмунг был выкован Велундом для Одина, сломан и перекован Регином. Этот меч был вынут Сигмундом из родового дерева (Barnstokk), куда он был воткнут Одином.
 Бертинг (Birting, Bertinng, Bierting, Birting, Bjerting, Grundtvig) — меч, который молодой Орм получил от своего мертвого отца Сигурда, говорившего с ним из могилы. (Датская баллада Childe Orm and the Berm Giant).
 Блутганг (Blutgang, Blóðgang, Blodgang, Blodgaang, «Кровопийца») — меч молодому Хиеме (Hieme, Хеймиру) в «Саге о Тидреке» (Thiðrek). Сломался о шлем Тидрека Хилдигримр. Другие мечи из этой саги:
 Эккисакс (Ekkisax), принадлежал Экке (Ekka), захвачен Тидреком. Выкован карликом Наином (Nain).
 Наглхринг (Naglhring) — меч Грима, выкован Алфреком.
 Бринниг (Brinnig) — меч мастера Гильденбрандта. В «Саге о Тидреке» имя его меча — Lagulf. Другой вариант — Freise.
 Велсунг (Welsung) — меч Иринга (Iring). Другой вариант названия Белсунг (Belsung). Также — меч Битерольфа (Biterolf) и его сына Дитлейба (Dietleib).
 Васкен (Waske) — меч маркграфа датского Иринга, которым он разрубил шлем Хагена («Песнь о Нибелунгах»).
 Дайнслейф (Dáinsleif) — меч из легенд викингов. Выкован карликами. Не может вернуться в ножны, если никого не убил. Принадлежал королю Хогни (Hogni).
 Меч Ёкуля — меч Греттира, прежде принадлежавший его деду Ёкулю.
 Кверн-битер (Quern-biter) — меч короля Хакона I и Торальфа Сколинсона (Thoralf Skolinson).
 Колебранд (Kolebrand) — меч Риболта (Herr Ribolt).
  — меч из эддической поэмы «Fjölsvinnsmál». Мог быть выкован Велундом.
 Легбитер (Legbiter) — меч Магнуса III Норвежского.
 Меч Алиуса и меч Олиуса («Alíusar sverð» og «*Olíusar sverð») — парные мечи, выкованные карликами Алиусом и Олиусом для короля Будли Шведского (Budli), «Ásmundar saga kappabana».
 Миммеринг (Mimmering, Mimmung, Mimming, Mimminc, Mimminge, Mîminge, Mimungr, Minnungur, Mimming) — меч Видрика Верландсона (Виттиха) (Vidrik Verlandson; Wittich), датская баллада. Выкован Вейландом. Затем принадлежал Дитриху и Хейму (Heim), который отдал его Зигфриду.
 Мистелтейнн — меч из саги «Hrómundar Saga Gripssonar», никогда не мог затупиться. Был выигран Хромундом у бессмертного короля-волшебника.
 Нагерлинг — меч Дитриха фон Берна (Dietrich Von Bern). Выкован великаном Гримом. Отождествляется с Наглхрингом, принадлежавшим Гриму в «Саге о Тиореке».
 Рефил (Refil) — меч Регина в одной из версий «Песни о Нибелунгах».
 Ридилл и Хротти (Ridill и Hrotti) — два магических меча, часть сокровищ Фафнира, найдены Зигфридом. Ридиллом Зигфрид вырезал Фафниру сердце.

 Росса — меч Отвита, короля лангобардов. Подарен ему королём карликов Альбрихом. Сиял всеми цветами.
 Сахо (Sacho, Sachu) — меч Эка (Eck).
 Скофнунг — меч Кормака, принадлежавший Скегги. В нём были заключены души двенадцати берсерков («Сага о Кормаке»).
 Тюрвинг, Тюрфинг (Tyrfing, Tirfing, Tervingi)  — магический меч, вылетая из ножен, ищет жертвы и не идет обратно в ножны, пока не прольется кровь. Первым владельцем был король Свафрлами («Старшая Эдда»). Согласно «Саге о Хледе» (эддическая песнь, не входящая в Codex Regius («Королевский Кодекс») и описывающая битву на Каталаунских полях и её предпосылки) это меч Ангантюра (Агантира), короля готов, которым он сражался в битве Каталауна. В этой саге он упоминается в ст. 9: «…И воинов много\ Падет на траву,\ Прежде чем Тюрвинг начну я делить…» и в прозаической вставке между ст. 29 и 30: «…что полки гуннов дрогнули. Увидев это, Ангантюр вышел из ограды щитов, стал во главе войска и, взяв Тюрвинг в руки, начал рубить людей и коней». Его же меч в «Саге о Фритьофе Смелом». У Рихарда Вагнера — меч Одина.
 Хвитинг («Белый») — меч Берси. Поражает врага, но исцеляет друга, если прикоснется плашмя. («Сага о Кормаке»).
 Хофуд (Hofud) — меч Хеймдаля, стража Бильфроста.
 Хундингсбана — волшебный меч Фрейра, который сражался сам по себе.
 Хрубинг — его сталь закалена соком ядовитых трав, кровью, добытой в сражениях.
 Хрутинг  — меч Беовульфа (данный ему Унфертом и затем вернувшийся к нему).
 Нэглинг — второй меч Беовульфа, сломавшийся в битве с драконом.
 Шрит (Schrit) — меч Битерольфа (Biterolf).

Мечи рыцарских романов и песен 
 Имена мечей из французской рыцарской литературы в большинстве случаев следует склонять и переводить на русский язык, используя женский род.
 Адолейк (Adolake, Hatholake) — меч сэра Торрента Портенгейльского (Torrent of Portyngale), выкован Вейландом.
 Аронди (Arondie, Arondight, Arondight)  — меч Ланселота. Получил его в возрасте 18 лет во время посвящения в рыцари королём Артуром. Упоминается также другой его меч — Chastiefol, а против саксов он сражался мечом по имени Seure. В итальянском эпосе он владел мечом Кьяренца (Chiarenza, «Ясность»).
 Бализарда (Bélisandre, Bélisandra, Balisarde) — магический меч Роджеро, врага Рено де Монтабана. Дар волшебницы. (Ариосто, «Неистовый Роланд», II, 6). Также — шутливое прозвище, которым называл свою изящную шпагу Портос в «Трех мушкетерах». Другие мечи из этой поэмы:
 Транкера (Tranchera) — меч Агрикана, противника Орландо (в «Неистовом Роланде»)
 Бейерлант (Beierlant, Баварский) — меч Трефериса (Treferis), цикл Дитриха фон Бёрна.
 Балсвенден (Balswenden, Palswendin) — меч Таргиса Туртозского (Targis von Tortôse), одного из сарацинских графов Марселя, врага Роланда
 Батисм (Batism) — меч сарацинского рыцаря Фьерабраса (Fierabras, Ferumbras). Два других его меча, выкованные тем же кузнецом по имени Ansias — Florence и Graban.
 Биттерфер (Bitterfer) — меч, который дала Горну принцесса Римнельд. Выкован Вейландом. (Английская баллада «Король Горн»). Его другой меч — Блауайн (Blauain), захвачен им у ирландского короля Малакина (Malakin).
 Васке (Waskë) — меч Зинтрама (Sintram), персонажа Фридриха де ла Мотт Фукэ.
 Галатин (Galatine, Galatyn, Galantyne) — меч сэра Гавейна.
 Дюрендаль (от «dur» — твердый) — меч Роланда. Другие мечи из «Песни о Роланде»:
 Жуаёз (Joyeuse, Fusberta Joysa, «Радостная») — меч Карла Великого. Сделан Галасом.
 Морглес (Murgleis, не поддается переводу) — меч графа Ганелона, отчима Роланда
 ,  ( «Высокосветлый») — меч Оливье, выкован Геласом. Согласно поэме «Жирар Вианский», до Оливье этот меч принадлежал римскому императору Клозамонту, который потерял его в лесу. После того как меч был найден, его отдали папе римскому, но затем им завладел Пипин Короткий, отец Карла Великого, который подарил его одному своему вассалу; последний продал его еврею Иоахиму, ровеснику Понтия Пилата (вечному жиду). Во время поединка с Роландом у Оливье ломается меч. Роланд разрешает ему дослать в Виану за другим. Тогда Иоахим присылает ему Альтеклер, и поединок заканчивается миром.
 его второй меч — Глориоза (Glorieuse, «Славная»);
 Альмас (Almace, «Святая секира?») — меч архиепископа Турпина (епископ Реймский, 753—794 гг.).
 Кортана (Куртана, Cortan, Courtain, Kurt) и Саважин (Sauvagine, «Дикая») — мечи Хольгера Датского, выкованные Мунификаном;
 Пресьоз, Пресьёз (Précieuse, «Драгоценная») — меч мавританского короля Палигана (Baligant).
 Кларми (Clarmie) — меч Энгелирса Васконского (Engelirs of Wasconia), германские тексты
 Курешуз (Courechouse) — меч короля Бана, отца Ланцелота.
 Куртуаз (Courtoise, «Учтивая») — меч Вильгельма I, графа Ангулемского (929—956 гг.).
 Корруг (Corrougue) — меч Отюэля (Otuel, Otinel).
 Марвейёз (Merveilleuse, «Чудесная») — меч Дулина Майнцского (Doolin of Mayence).
 Мармадуаз (Marmadoise) — меч Фроля Немецкого (Frolle d’Allemagne) в артуровском цикле, противопоставлялся Экскалибуру.
 Морглэ, Моргли (Morglay, Mor-glaif) — меч Бевиса Хэмптонского (Bevis de Hampton).
 Рос (Rose, Rosse, Rossë; Rôse) — меч, первоначально принадлежавший Орниту Ломбардскому (Ortnit of Lombardy), но найденный Вольфдитрихом (Wolfdietrich).
 Сантакрукс (Santacrux) — меч Тибо де Совиньи (Thibault de Sauvigny), («Le Chevalier au bouclier vert»).
 Фламберж, Фламберг, Фруберта, Флоберж, Фламборж (Flamberge, Floberge, Flamborge) — меч Рено де Монтабана, одолженный ему кузеном Можисом (Maugis), выкован Велундом. Также упоминался как принадлежавший Карлу Великому, сделан Галасом.
 Эгекинг (Egeking, Erkyin) — меч, который взял Грим (Grime), чтобы сразиться с рыцарем Грейстилом (Greysteel), победившим его друга Эгера (Eger) и жестоко отрубившим последнему мизинец в знак победы.

Азиатские мечи 

 Аль-самсама (‏الﺼامﺼىما, Al-samsama) — меч йеменского поэта-воина Амр бен Мадикариба аль-Зубайди (Amr b. Ma’dīkarib al-Zubaidī; Amr bin Maadi Karib), по прозвищу Abu Thaur («отец быка»).
 Гань Цзян (Gàn Jiàng, 干将) и Мо Се (Mò Xié, 莫耶) — легендарные мечи, выкованные из метеоритного железа китайским кузнецом Гань Цзяном, и названные в честь него и его жены, которая бросилась в пламя, чтобы огонь достиг той температуры, при которой только и можно закалить такой меч (туда добавился жар её сердца — любви к мужу).
 Дхами (Dhami, «острый») — меч Антары, чернокожего арабского воина-поэта.
 Зуль-хайят (‏,ذو الحيات Zool hyyat, Ḏū l-hayat) — меч врага Антара Залим ибн-Харита (Zalim ibn-Harith), а затем Харит аль-Залима (Harith al-Zalim).
 Змеиный меч — принадлежал индийскому царю Ашоке.
 Зу-ль-фака́р (ذو الفقار, Зульфакар, Зульфикар, Джуль Факар, «Бороздчатый», досл. «Имеющий позвонки») — меч Али ибн Абу Талиба, прежде — его тестя пророка Мухаммада. Он же упоминается как скимитар Dhu' l Fakdr (Dhu al-faqar, «Решительный»). Не сохранился. Всего у Мухаммада было 9 мечей, прочие:
 Al-'Adb (аль-Адб),
 Al Battar (аль-Баттар «Задира, Вояка»),
 Al-Ma’thur (аль-Маатур),
 Al-Mikhdham (аль-Михзам),
 Al-Rasub (аль-Расуб),
 Al-Qadib (аль-Кадиб),
 Halef (Hatf, Халеф, Хатф, «Смертная»),
 Medham, Qal’i (Мезам, Кали)
 Камифуса-но-сукэ Канэсигэ (Kamifusanosuke Kaneshige) — меч Мусаси, сделан в Бидзэне.
  (小烏丸) и Нукэмару (抜丸) — родовые мечи семьи Тайра.
 Кусанаги — священный меч, преподнесённый богине Аматэрасу богом Сусаноо, принадлежит к Трем Великим Сокровищам Императора (Япония). Добыт, согласно преданию, из хвоста восьмиголового дракона. Мог управлять ветрами. Перед этим из другого меча Сусаноо богиней Аматэрасу были созданы при творении мира три женщины.
 Меч Гоуцзяня (кит. 越王勾踐劍, Sword of Goujian) — меч царя Гоуцзяня, (Китай, эпоха Вёсен и Осеней), археологическая находка, насчитывающая ок. 2500 лет.

 Монохоси Дзао (яп.蔵王; Сушильный Шест) — нодати Сасаки Кодзиро работы мастера Нагамицу из Бидзэна.
 Мурамаса (村正, Muramasa) — знаменитая катана, Япония.
 Ратна Мару (Ratna Maru) — меч Калки.
 Самсамха (Samsamha, Sansamha) — меч Гаруна-ар-Рашида, халифа Багдадского.
 Семизубый меч (Нанацусая-но-тати, Ситисито, Seven-Branched Sword, 七支刀) — одно из национальных сокровищ Японии, IV в. до н. э.
 Тоцука-но цуруги — легендарный клинок, принадлежавший богу Ветра Сусаноо. Этим мечом Сусаноо отрубил все головы и хвосты Ямата-но ороти. Кроме этого, меч был использован Идзанаги для убийства бога Огня, своего сына.
  — мифический меч, дарованный волшебной золотой черепахой озера «Хоанкьем» вьетскому императору Ле Лою (вьет. Lê Lợi), который с помощью него освободил в XV в. свою страну Дайвьет от китайского владычества.
 Хондзё Масамунэ (本庄正宗)— лучший клинок работы великого японского оружейника Масамунэ (1288—1328). После смены нескольких владельцев стал собственностью основателя сёгуната Токугава Иэясу и хранился в семье Токугава до 1946 года. Исчез в 1946 г., одно из самых ценных разыскиваемых произведений японского искусства.
 Чандрахас (Chandrahas, «Лунный клинок») — меч Раваны, повелителя ракшасов в «Рамаяне».
 Шамшир-е Зоморроднегар (شمشیر زمردنگا, «Украшенный Изумрудами») — меч Эмира Арсалана (Amir Arsalan), принадлежавший до этого царю Соломону (в персидском фольклоре).

 Вымышленные мечи в современных произведениях 

 Хорхе Луис Борхес, рассказ «Встреча» о двух одушевлённых ножах, 1970 год

 В зарубежном фэнтези См. также: У Дж. Р. Р. Толкина («Властелин Колец» и «Сильмариллион»): Гламдринг — меч Гэндальфа, откованный в Гондолине.
 Жало — эльфийский длинный кинжал, принадлежавший Бильбо и затем подаренный Фродо.
 Нарсил — меч Элендила. Перекован для Арагорна, новое имя — Андурил.
 Оркрист — меч, принадлежавший Торину Дубощиту и захороненный вместе с ним, как и Гламдринг, откован в Гондолине.
 Англахель — меч Турина Турамбара. Носил также имя Гуртанг.
 Ангуирель — меч Эола Тёмного Эльфа, выкован как и Англахель самим Эолом из чёрного металла.
 Рингиль — «Льдистая Звезда», меч Финголфина.
 Хэругрим — меч короля Рохана Теодена.
 Аранрут — меч короля Дориата Тингола.
 Гутвин — меч Эомера, племянника Теодена.У Р. Сальваторе («Долина Ледяного Ветра»): Ледяная Смерть — меч Дриззта До’Урдена. Сабля обладала силой льда и делала своего владельца неуязвимым к огню, а также наносила немалый урон созданиям пламени, в том числе и демонам.
 Мерцающий — меч Дриззта До’Урдена.
 Хазид-хи — меч с собственным разумом, некогда принадлежавший разным персонажам (Кетти-бри, Тос’ун Армго, Обальд Многострельный, Дриззт До’Урден, Деления Керти). Меч был настолько острым, что мог резать даже камень, а также единственный мог прорезать магические доспехи Обальда.
 Коготь Шарона — меч с собственной волей. Если меч возьмёт в руки человек со слабой волей, с него сойдут кожа и мясо; для предотвращения этого существует специальная перчатка. Меч обрёл Артемис Энтрери после того, как убил шейда.У К. С. Льюиса («Хроники Нарнии»): Риндон (Rhindon) — меч короля Питера.У Роджера Желязны («Хроники Амбера»): Грейсвандир — меч Корвина.
 Вервиндль — меч Бренда.
{| class="toccolours" style="float: right; margin-left: 1em; margin-right: 2em; font-size: 85%; background:#FFE4B5; color:black; width:22em; max-width: 40%;" cellspacing="5"
| style="text-align: left;" |«…И как только кто-то из них проходил мимо моего холма — я слышал имена, незнакомые мне, еле различимые в раскатах хриплого грома.

Придаток Артур Пендрагон и Блистающий меч Эскалибур, Придаток Тетра, король фоморов, и Блистающий меч Орна, одноглазый Придаток Один и копьё Хунгнир; божественный Придаток Луг, искусный в ремеслах, и копьё Ассал; чернокожий лев Антара Абу-ль-Фаварис и меч аз-Зами, Сусаноо-но-Микото, неистовый бог-Придаток ветра и морских стихий, и его Блистающий меч Десять дланей…

Они шли и шли, и я уже не понимал, кто из них Блистающий, а кто — Придаток; они шли, и гремел гром, и этому не было, не могло быть конца. Этому не было даже начала. Зигфрид и его меч Грам, Фрейр и меч Хундингсбана, Тор и боевой молот Мьёлльнир; Келтхайр, сын Утидира, и копьё Луйн, Роланд и его меч Дюрандаль, Магомет, пророк Божий, и его мечи — Джуль Факар, что значит „Пронзатель“, Медхам, что значит „Острый“, аль-Баттар, или „Рассекающий“, Хатей, или „Смертоносный“, и ещё два копья — аль-Монсари и аль-Монсави…

И я проснулся, когда гром превратился в голос — усталый, хриплый, слегка севший, словно после долгого крика. — Будь проклят день, когда оружию стали давать имена! — сказал тот голос».
|-
|align="center"| Генри Лайон Олди. «Путь меча»
|}
У Дж. К.Роулинг:
 Меч Годрика Гриффиндора.

У Дженифер Роберсон (Легенды о Тигре и Дел):
 Разящий — клинок Танцора Меча Тигра.
 Бореал — магический северный клинок (яватма) Дел.
 Самиэль — магический северный клинок (яватма), полученный Тигром в Стаал-Уста.

У Роберта Джордана («Возрожденный дракон»):
 Калландор — кристаллический меч, «Меч-Который-Не-Меч», меч, которого нельзя коснуться, один из артефактов Эпохи Легенд.

У Майкла Муркока:
 Буреносец (Несущий бурю)
 Скорбный
 Равенбранд
 Предатель
 Меч Зари
 Ледяное жало Похититель душ

«Вархаммер 40000»

 Драк’ниен

У Терри Брукса:

 Меч Шаннары 
 Меч Ли
 Стихл — магический кинжал, способный пробить любой материал.

У Терри Гудкайнда:
 Меч истины — в одноимённом цикле.

У Терри Пратчетта:
 Меч Кринг — в романе «Цвет Волшебства»: в главах «Пришествие Восьми» и «Притяжение Черва» принадлежал герою Хруну-Варвару.
 Меч Смерти — появляется в нескольких романах, как и коса, служит для отсечения души от тела. По словам Смерти, «короли удостаиваются меча, ведь коса — крестьянский инструмент».

У Филиппа Пулмана:
 Чудесный нож — в рассказах «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп», принадлежал герою Уиллу.

У Джорджа Мартина («Песнь Льда и Огня»):
 Лёд — клинок Неда Старка из валирийской стали, впоследствии перекованный на два других меча.
 Длинный Коготь — полуторный меч Джона Сноу из валирийской стали.
 Игла — короткий меч Арьи Старк, который подарил ей Джон Сноу.
 Верный Клятве — один из двух (второй — Вдовий плач) мечей, выкованных из клинка Неда Старка по указу Тайвина Ланнистера в подарок своему сыну Джейме, который, в свою очередь подарил клинок Бриенне Тарт, попросив дать оружию это имя.
 Губитель Сердец — валирийский фамильный меч рода Тарли.
 Рассвет — фамильный меч дорнийского дома Дейнов.
 Чёрное Пламя — меч Эйгона завоевателя
 Тёмная Сестра — меч Висеньи Таргариен.
 «Светозарный» — меч легендарного героя Азор Ахая. Меч с таким же именем, переливающийся различными цветами принадлежит одному из претендентов на корону Семи Королевств Станнису Баратеону.
У Кристофера Паолини («Эрагон»):
 Заррок — меч Морзана, которого убил Бром и забрал меч, Бром отдал его Эрагону, у Эрагона его отобрал сын Морзана, Муртаг.
 Брисингр — меч Эрагона. Если Эрагон произносит имя меча, то он вспыхивает синим пламенем.
 Нёглинг — меч Оромиса. Оромис потерял меч при битве с Муртагом над Гиллидом.
 Тамерлин — меч Арвы который передал его сестре, а она отдала меч Арьи.

У Анджея Сапковского (цикл «Ведьмак»):
 Рунный Сигилль из Махакама — меч, который был подарен ведьмаку Геральту краснолюдом Золтаном Хивайем.
 Ласточка — меч Цири, фактически её тёзка.

У Тэда Уильямса («Орден Манускрипта»):
 Память.
 Скорбь.
 Торн.

У Люка Бессона (Артур и минипуты):
 «Меч власти» — полуторник, который Артур случайно вытащил из камня. По форме напоминает ксифос. Возможно, это оружие самостоятельно выбирает себе владельца.

В русском фэнтези 
 Внимание! В список вносятся исключительно мечи, имеющие имя собственное и подходящие под определение, вынесенное в начало статьи (см.выше).

У Г. Л. Олди:
 Мэйланьский Единорог — прямой меч дан гьен (цзянь)
 Дзюттэ Обломок — кинжал-дзюттэ
 Заррахид — меч-эсток
 и прочие: см. систему одушевлённого холодного оружия, описанную в романах «Путь меча»,«Я возьму сам» и «Дайте им умереть» («Кабирский цикл»)

У Ника Перумова:
 Клинок Отрины — эльфийский клинок (кинжал) Фолко Брендибэка (в романе «Эльфийский клинок» из цикла «Кольцо Тьмы»)
 Иммельсторн — деревянный меч народа Дану (в романе «Алмазный меч, деревянный меч»)
 Драгнир — алмазный меч народа гномов — Подгорного Племени (там же)
 Чёрный Меч — безымянный двуручный меч-фламберг Хозяина Ливня, меч Людей (там же)
 Чёрный Меч Олмера — клинок, выкованный Эолом Тёмным Эльфом, по книгам Толкина более известный как Ангуирел
 Чёрный Меч Ракота — клинок, выкованный Падшим Магом Ракотом, после свержения коего принадлежал Хедину. После освобождения Ракота вновь вернулся к создателю
 Золотой Меч — клинок главы пантеона Древних богов Одина (Старого Хрофта)
 Голубой Меч — клинок, принадлежавший падшему Богу Горы и отнятый у него Хагеном, учеником Хедина
 Мечи Молодых Богов — клинки, с помощью которых Молодые Боги одолели Древних Богов. Вместо того, чтобы уничтожать Молодых Богов из чужих рук, придают им силу и мощь.
 Звёздный Меч — меч, выкованный Хедином из пламени.
 Русский меч — в одноимённом рассказе.

У Элеоноры Раткевич:
 Деревянный меч — в одноимённом романе
 мечи-боги горцев

У Андрея Белянина:
 Меч без имени — в одноимённой трилогии.

У Марии Семёновой:
 Солнечный пламень — меч, принадлежавший Волкодаву (в соответствующем цикле).
 Спата — меч, принадлежавший Мстивою Ломаному («Валькирия»).

У Дмитрия Скирюка:
 Хриз (клинок Вечерних Сумерек) — меч, принадлежащий травнику Жуге (в соответствующей тетралогии).

У Натальи Игнатовой:
 Звездный (воплощение — Торанго Эльрик «Норртсьерх» де Фокс)
 Светлая Ярость
 Санкрист (Игнатова Н. В. Дева и Змей)

У Николая Басова:
 Гвинед — меч, принадлежавший Лотару-Миротворцу (в серии романов «Лотар Желтоголовый»).
 Акиф — короткий меч-вакизаши, подаренный Лотару.

У Андрея Астахова:
 Ро-Руэда (Удар Грома) — эльфийский меч, реликвия воинов-скроллингов (дилогия «Девятый император», «Воин из-за круга»).

У Макса Фрая:
  Меч Короля Мёнина — магический меч, принадлежавший некогда королю Мёнину, хранившийся в груди Сэра Макса и оберегающий его от любой опасности (цикл «Лабиринты Ехо»).

У Василия Головачёва:
 Боривой  — магический меч, принадлежавший Боривою, славянскому герою — защитнику земли русской, и языческой веры (цикл «Не берите в руки меч»).
 Чернобой  — магический меч, принадлежавший Чернояду — Крестителю, в прошлом парный с Боривоем.

У Марины и Сергея Дяченко:
 Швея  — магический меч, соединяющий разорванные духовные связи, помогающий найти то, что спрятано, восстанавливающий то, что забыто (цикл «Ключ от Королевства»).

У Евгения Гуляковского:
 Светозар — мощное энергетическое оружие древней цивилизации Архов, коснуться которого может лишь воин, избранный судьбой (роман «Чужие пространства»).

У Владимира Свержина:
 Катгабайл — (Ищущий Битву) меч Тюра, выкован гномами из серебра атлантов, закалён светом луны (цикл «Институт экспериментальной истории»).

У Дмитрия Емца:
 Меч Древнира — магический меч, принадлежащий Древниру, после попал в руки Мефодия Буслаева.
 Золотой Меч — «лишний» и один из сильнейших, магический артефакт, способный изменить баланс сил светлых и темных магов, а потому переданный в мир Лопухоидов, в книге «Таня Гроттер и магический контрабас» был похищен Чумой дель Тор
У Силлова Дмитрия:
 Бритва — нож, разрезающий пространство. Оружие главного героя цикла «Снайпер». Трансформировалось в меч в книге «Закон меча»

В детективах 
 «Дракон Дождя» — меч судьи Ди (Роберт ван Гулик), трехсотлетний клинок, выкованный мастером Трехпалым

В кинематографе 

В к/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»:
 Зелёная судьба (青冥劍 Цинмин-цзянь) — меч Ли Мубая

В к/ф «Убить Билла»:
 Меч работы Хатори Хандзо

В т/с «Робин из Шервуда»:
 Альбион — меч Робина Локсли (Робин Гуда)

В аниме «Rurouni Kenshin (Самурай X)»:
 СакабатоВ манге One Piece: Вадо Итимондзи — катана Ророноа Зоро, переданный ему отцом Куины. Один из лучших мечей мира.
 Сандай Китэцу — проклятая катана, подаренная Зоро хозяином оружейного магазина в Логтауне.
 Юбасири — вторая катана (ставшая для Зоро третьей) подаренная хозяином оружейного магазина.
 Чёрный меч — меч Михоука. По его словам самый сильный меч в мире.
 Сигурэ — катана сержанта Ташиги.В манге «InuYasha»:
 Тэссайга (鉄砕牙) — Клык Земли, защитник людей, убивающий 100 демонов одним взмахом.
 Тэнсэйга (天生牙) — Клык Небес, воскрешающий 100 человек одним взмахом
 Бакусэйга (爆砕牙) — Сокрушающий Клык, разлагающий касанием плоть и материю
 Токидзин (闘鬼神) — Бог, Сражающий Демонов.В манге «Блич»:
  — меч Итиго Куросаки
  — меч Бякуи Кутики
  — меч Кискэ Урахары
  — меч Рукии Кутики
  — меч Идзуру Киры
  — меч Рангику Мацумото
  — меч Тосиро Хицугаи
  — меч Сой Фон
  — меч Сигэкуни Ямамото-Гэнрюсая
 более подробно в статьях Список проводников душ в «Блич» и Список персонажей «Блич»В манге «Наруто»: Тацука — артефакт, клинок, не имеющий физического воплощения. Был найден Итати Утиха и использовался вместе с Сусано
 Кусанаги — в этой манге есть два меча с таким именем. Первый — меч Оротимару. Способен резать всё, что угодно. Второй — меч Сасукэ Утиха.
 Самэхада — меч, который может «поедать» чакру противника, при надобности отдавая её владельцу меча.В манге Claymore: Клеймор — сделан из неизвестного материала. Внутри рукоятки находится Чёрная Карта. Меч очень отличается от настоящего клеймора.
 Фалькон — меч, который способен удлиняться. В бою его используют как плеть.В аниме Code Geass: Экскалибур — высокотехнологичный меч, которым оснащён боевой мех лучшего рыцаря Священной Британской Империи — Первого Рыцаря Круга.В аниме Юная революционерка Утэна: Меч Диоса — заключенный в тело Невесты-Розы, Анфи Химемии, меч, в котором заключалась легендарная сила принца Диоса. Принадлежал тому, что выиграет Невесту-Розу на дуэлях. В полнометражном фильме этим мечом сражалась только главная героиня, Утэна Тендзе, и до её появления в Академии, его никто никогда не видел.
 

 В играх 
Во Вселенной Warcraft:
 Ледяная Скорбь () — могущественный рунный клинок Короля-Лича, который поглощает душу владельца, предоставляя взамен власть над мёртвыми и вечную жизнь. После смерти Артаса раскололся, во время вторжения Пылающего Легиона на Расколотые Острова был перекован в Клинки Падшего Принца.
 Испепелитель () — меч Верховного Лорда Александроса Моргрейна, паладина ордена Серебряной Длани. Сейчас принадлежит Тириону Фордрингу.
 Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker — меч принца Тандераана
 Ashkandi, Greatsword of the Brotherhood — предположительно, меч Андуина Лотара, павшего во время Второй Войны у стен Крепости Чёрной Скалы от руки Оргрима Молота Рока. Ныне им владеет чёрный дракон Нефариан, у которого, впрочем, можно его отобрать.
 Andonisus, Reaper of Souls — меч демона Атиешь.
 Gorshalach — меч Саргераса, Защитника Миров. Самое сильное оружие во вселенной Warcraft. Когда Саргерас сошёл с ума, меч, обладающий своей собственной волей, не пожелал оставаться у такого сильного злодея, как Безумный Саргерас, и раскололся на 2 части. Первая, Taeshalach теперь принадлежит титану Агграмару. Вторая, Gorribal, принадлежит Саргерасу. Если соединить обе половинки мечей, то Gorshalach будет восстановлен.

Во вселенной Lineage II:
 Демонический Меч Зарич (Demonic Sword Zariche) — смертоносный магический меч, сделанный Дьяволом Бремноном собственноручно. Всегда жаждет крови.
 Кровавый Меч Акаманах (Blood Sword Akamanah) — демонический двойной клинок, закалённый в крови Гран Каина, бога Хаоса. От прикосновения воздуха меч ослабевает и жаждет крови, чтобы восстановить свои силы. Насыщаясь кровью, он становится сильнее.

В «Герои Меча и Магии»:
 Клинок Армагеддона — артефакт, обладание которым может ввергнуть мир в пламень. При использовании героем позволял применять заклинание «Армагеддон» в бою без затрат маны и нанесения урона от этого заклинания своим воинам.
 Ледяной Клинок — артефакт, похищенный безумным королём варваров Килгором. Эльфийский генерал Гело попытался вернуть меч, зная, что вместе с Клинком Армагеддона Ледяной Клинок приведёт к концу света. В бою с вооружённым Ледяным Клинком Килгором Гело использовал Клинок Армагеддона. Столкнувшись, мечи разрушили мир Эрафии.
 Альянс Ангелов — сборный артефакт, обладание которым помогло одолеть демонов, владеющих Клинком Армагеддона. При использовании героем позволяет объединять воинов из разных фракций в одной армии, при этом их боевой дух не будет уменьшаться.
 Гром Титанов — сборный артефакт, обладание которым позволяет использовать заклинание «Гнев Небес» в бою.

Во вселенной «Готика»:
 Уризель (Uriziel) — меч огня, который нашёл главный герой в Храме Спящего. По легенде, принадлежал герою, который сражался против орков ранее. Считается, что он пробивает любой доспех и защитное заклинание, сжигая плоть врагов. Утерян после завала Храма.
 Коготь Белиара — Меч бога молнии и ночи, Белиара. После свержения Ворона в храме бога Аданоса попал в руки главного героя. Меч обладает могущественной силой и отнимает жизнь у тех, кто не служит Белиару. При нанесении им удара поражает атакованного молнией. Использовался Вороном в бою, при этом главного героя било молнией при попытке нанести удар Ворону. Был исцелен и обезврежен в Монастыре огня, слезой Инноса и его молитвой

Во вселенной Legacy of Kain:
 Похититель Душ (Soul Reaver) — меч, найденный Каином (Kain) в соборе Авернуса. Был выкован Ворадором, когда тот ещё был человеком. Янос Одрон после наделил меч магией. Похититель мог похищать души жертв.

Во вселенной Devil May Cry:
 Мятежник (Rebellion) — демонический двуручный меч Данте, доставшийся ему от его отца, демона Спарды. Именно благодаря ему Данте смог раскрыть в себе силу демона. Один из трёх мечей, принадлежавших Спарде. Позже был сломан, но соединён Данте с Демоническим мечом Спардой в новый меч.
 Ямато (Yamato) — демоническая катана Вергилия, доставшаяся ему от его отца, демона Спарды. С помощью этого меча можно открывать и закрывать врата в мир демонов. Один из трёх мечей, принадлежавших Спарде. Позже перешел к Неро, позволяя ему использовать силу демона. Через некоторое время Вергилий вернул меч себе.
 Агни и Рудра (Agni & Rudra) — изначально два брата-демона, Агни и Рудра, не имели головы и не умели разговаривать, за них это делали их демонические мечи. Красный меч Агни хранит в себе силу стихии огня, синий же, Рудра, может создавать потоки воздуха. Вместе они могут вызывать сильнейшие огненные вихри, способные раскидывать большие скопления врагов.
 Грань Силы (Force Edge) — демонический меч Спарды, отца Данте и Вергилия. В сочетании с амулетом мог открывать врата из мира демонов в мир людей. Позже принял свою истинную форму — Демонический меч Спарда (Devil Sword Sparda).
 Красная Королева (Red Queen) — меч Неро, предоставленный ему Орденом Меча. Оснащён схожей с мотоциклетной рукоятью для переключения передач, которая впрыскивает в клинок газообразное топливо.
 Демонический меч Данте (Devil Sword Dante) — новый демонический меч, созданный Данте при слиянии Мятежника и Демонического меча Спарды. Позволяет Данте принимать истинный демонический облик.

Во вселенной Final Fantasy:
 Бастер, огромный меч, который носит главный герой Final Fantasy VII Клауд Страйф. Бастер достался Клауду от своего умирающего друга Зака Фэйра, а тому, в свою очередь, от его учителя Энджила Хьюли. После событий Final Fantasy VII Клауд сделал из меча надгробие для могилы Зака.

Во вселенной Darksiders:
 Пожиратель хаоса (Chaoseater) — клинок, алчущий чужих смертей. Основное оружие одного из всадников апокалипсиса — Войны. На клинке меча изображены кричащие лица.
Во вселенной The Elder Scrolls:

 Умбра — меч, даэдрический артефакт, предназначенный для одной цели — захват душ. Кроме того, меч стремится подчинить разум своего владельца.
 Клык Рассвета/Заката — главная особенность клинка заключается в том, что на рассвете и на закате он может полностью менять свои свойства и зачарование, будучи днём зачарованным на удар огнём, а к вечеру на удар холодом.
 Хризамер или Клинок Паладина — это древняя клеймора, чьи способности к нападению перекрываются только её же способностями к защите. Она придаёт носителю здоровья, защищает его от огня, и отражает любые направленные на него заклинания обратно на мага.
 Штормовой Клык (или Клык бури) — стальной двуручный меч, принадлежавший Ульфгару Бесконечному, 5000-летнему отшельнику, жившему в роще Бродир на острове Солстхейм. Урон электричеством 30 п. при ударе.
 Клинок Бладскал'' — двуручный меч. Силовая атака им сопровождается красной дугой энергии, которая бьёт в зависимости от направления и типа силового удара. Он может поражать цели, которые находятся вне досягаемости удара обычным мечом.

См. также 
 Кузнец в мифологии
 Велунд

Библиография 
 The Encyclopedia of the Sword
 Ричард Ф. Бёртон. Книга мечей, 2007
 Markus Sesko. Legends and Stories Around the Japanese Sword
 Charles Kauffman. Names and weapons // Communication Monographs Volume 56, Issue 3, 1989
 Martin Puhvel. The Deicidal Otherworld Weapon in Celtic and Germanic Mythic Tradition // Folklore. Volume 83, Issue 3, 1972 
 Hilda Roderick Ellis Davidson. The Sword in Anglo-Saxon England: Its Archaeology and Literature
 Jane Bliss. Naming and Namelessness in Medieval Romance
 The Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend

Примечания

Источники 
 Указатель сюжетов фольклорной сказки: Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979. — 560—649. ЧУДЕСНЫЙ ПРЕДМЕТ
 Пропп В. Морфология «волшебной» сказки.
 Macphail’s Edinburgh ecclesiastical journal and literary review
 The Folklore of Fairytale
 Symbols of Power in Art
 Story of Myths
 Encyclopedia of folk heroes
 The Arthurian encyclopedia
 Man, myth & magic: an illustrated encyclopedia of the supernatural
 Легенды о мечах: 
 5 легендарных мечей:

Ссылки 
 E. Cobham Brewer. Sword-makers and sword. List
 Sword making
 Боевая магия в исландских сагах
 Долгов В. В. «Волшебные мечи» в контексте религиозных воззрений человека Древней Руси // Вестник УдГУ. Серия «История». 2005. С. 118—125.

Мифологические мечи
Меч
Мифические объекты
Артефакты в фэнтези
Магические предметы